Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Яна Новотна і Аранча Санчес Вікаріо виграли титул, перемігши у фіналі пару Манон Боллеграф і Гелена Сукова з рахунком 6–2, 6–0.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 1994 Virginia Slims of Florida Doubles Draw

Virginia Slims of Florida
Тур WTA 1994